La Rivière peut désigner :

Toponymes

France 
 La Rivière, commune française du département de la Gironde
 La Rivière, commune française du département de l'Isère
 La Rivière, lieu-dit de la commune de Saint-Igny-de-Vers, dans le département du Rhône.
 La Rivière, lieu-dit de la commune de Saint-Louis, à La Réunion.

Et aussi
 La Rivière-de-Corps, commune française de l'Aube
 La Rivière-Drugeon, commune française du Doubs
 La Rivière-Enverse, commune française de la Haute-Savoie
 La Rivière-Saint-Sauveur, commune française du Calvados
 La Rivière Thibouville, lieu-dit de la commune française de Fontaine-la-Soret
 Les Rivières-Henruel, commune française de la Marne
 Les Hautes-Rivières, commune française des Ardennes
 Abbéville-la-Rivière, commune française de l'Essonne
 Aulnay-la-Rivière, commune française du Loiret
 Boissy-la-Rivière, commune française de l'Essonne
 Champagnac-la-Rivière, commune française de la Haute-Vienne
 Fontaine-la-Rivière, commune française de l'Essonne
 Moisdon-la-Rivière,  commune française de la Loire-Atlantique
 Ormoy-la-Rivière,  commune française de l'Essonne
 Pézilla-la-Rivière,  commune française des Pyrénées-Orientales
 Saint-Bonnet-la-Rivière,  commune française de la Corrèze
 Saint-Cyr-la-Rivière, commune française de l'Essonne
 Saint-Georges-de-la-Rivière, commune française de la Manche
 Saint-Jean-de-la-Rivière, commune française de la Manche
 Saint-Pardoux-la-Rivière, commune française de la Dordogne
 Saint-Victor-la-Rivière, commune française du Puy-de-Dôme
 Tourville-la-Rivière,  commune française de la Seine-Maritime
 Saint-Germain-de-la-Rivière,  commune française de la Dordogne
 Villeneuve-la-Rivière,  commune française des Pyrénées-Orientales

Voir aussi Château de la Rivière.

Canada 
 La Rivière-du-Nord, municipalité régionale de comté (MRC) du Québec (Canada) dans la région des Laurentides, de chef-lieu Saint-Jérôme.
 La Rivière, est un village situé dans la province du Manitoba au Canada.

Œuvres 

cinéma
 La Rivière (), film grec de Níkos Koúndouros sorti en 1960 ;
 La Rivière, film américain de Mark Rydell sorti en 1984 ;
 La Rivière (), film taïwanais de Tsai Ming-liang sorti en 1997 ;

téléfilm
 La Rivière, court métrage de Michel Houellebecq diffusé en 2001 ;

sculpture
 La Rivière, statue d'Aristide Maillol.

Patronyme 

 André Vauquelin de La Rivière (1947-), député d'Ille-et-Vilaine ;
 Jean de la Rivière (~1338-1365), diplomate et premier chambellan de Charles V ;
 Bureau de La Rivière (†1400), conseiller des rois Charles V, puis Charles VI ;
 Robert de La Rivière (†1450), évêque de Rennes ;
 Jean Ribit de la Rivière (~1546-1605), médecin protestant suisse, conseiller et premier médecin de Henri IV Henri IV ;
 Jean-Baptiste Brutel de la Rivière, lexicographe, linguiste et traducteur (1669–1742) ;
 Louis Marin Buttet de la Rivière (1680-1753), officier supérieur et gouverneur à Saint-Domingue ;

pseudonyme
 La Rivière (1721-1791), danseur français.

Divers 
 La Rivière (το Ποτάμι), parti politique grec.

Voir aussi 

 
 

Riviere